Смбат Гареги́нович Лпутя́н (; род. 14 февраля 1958, Ереван) — армянский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер (1984). Четырёхкратный чемпион Армении (1978, 1980, 1998, 2001). Победитель XXXVII Всемирной Шахматной Олимпиады (2006) в составе команды Армении (4-я доска). Заместитель (2004 - 2008), затем первый заместитель Президента Федерации шахмат Армении (с 2008 по н.в.).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Литература 
 
 Чатинян Р. А.  Созвездие армянских гроссмейстеров. Ереван : 2004. С 93-102.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Армении
Шахматисты СССР
Победители шахматных олимпиад
Награждённые медалью Мовсеса Хоренаци